Hillsdale kan syfta på:

Geografi

Australien
 Hillsdale, New South Wales

USA
 Hillsdale, Illinois
 Hillsdale, Indiana, i Vermillin County
 Hillsdale, Vanderburgh County, Indiana
 Hillsdale, Michigan
 Hillsdale Township (Michigan)
 Hillsdale, Missouri
 Hillsdale, New Jersey
 Hillsdale, New York
 Hillsdale, North Carolina
 Hillsdale, Oklahoma
 Hillsdale, Pennsylvania
 Hillsdale, West Virginia
 Hillsdale, Wisconsin
 Hillsdale, Wyoming

Se även
 Hillsdale County